GAMP of Gamp kan verwijzen naar:

Gamp, een dorp in het Oostenrijkse district Hallein;
Good Automated Manufacturing Practice, een standaard m.b.t. veiligheid van farmaceutische producten;
Great Audio & Movie Player (GAmp), een open source mediaspeler voor Microsoft Windows.